Dury (Aisne)
 Dury (Pas-de-Calais)
 Dury (Somme)